M102 bzw. M 102 steht für:
 Messier 102, Galaxie im Sternbild Drache 
 105-mm-Howitzer M102, Haubitze der US-Armee 
 Ottomotor Mercedes-Benz M 102 für die Baureihen 123, 124 sowie W 201 und G-Klasse

M102